Peque (Antioquia), Colombie
 Peque (Zamora), Espagne